Alekszandr Szergejevics Szokolov (1949) orosz művelődésügyi miniszter
 Alekszandr Valentyinovics Szokolov (1952) szovjet-orosz sportlövő, olimpikon
 Alekszandr Szergejevics Szokolov (1982) olimpiai bajnok orosz röplabdázó
 Alekszandr Viktorovics Szokolov (1985) orosz sportlövő, olimpikon